Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2020 года во III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ. Чемпионат состоялся в столице Болгарии Софии с 13 по 19 января.

Регламент 
По итогам турнира команда, занявшая первое место, получает право играть в группе В второго дивизиона чемпионата мира 2022 года.

Итоги 
   вышла в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2023.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд. Сборная Мексики пришла из второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019 года.

Главные судьи
  Антон Гофман
  Патрик Грубер
  Лю Цзяци
  Левенте Силард Шико
  Сакари Суоминен
  Кент Анвин

Линейные судьи
  Кристоф Барнталер
   Имре Фехер
   Гао Иньфэн
   Барна Киш-Кирай
   Артём Лабзов
  Саймундур Лейфссон
   Стеф Остерлинг
  Кирилл Пейчинов
  Грэм Роджер
  Василий Васильев

Турнир 

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Плей-офф (5-8 место)

Матчи за 5-8 места

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Плей-офф (1-4 место)

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным IIHF

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Себ Вудлэндс
 Защитник:  Гонсало Хагерман
 Нападающий:  Аксель Оронган

По данным IIHF

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
М3
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Чемпионаты мира в Болгарии